John Armstrong (1758-1843) – amerykański polityk i dyplomata.

 John Armstrong  (1922-2010) – amerykański historyk, sowietolog, badacz nacjonalizmów.
John Armstrong - postać fikcyjna, pojawia się w 3 sezonie The Crown.

Przypisy